Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1947–1948-as szezonja volt a Serie A 46. szezonja. A bajnok az akkoriban Grande Torinoként emlegetett csapat, a Torino FC lett.

Végeredmény

Bajnokcsapat 

 Valerio Bacigalupo (40 mérkőzés)
 Aldo Ballarin (39)
 Danilo Martelli (27)
 Giuseppe Grezar (33)
 Mario Rigamonti (39)
 Eusebio Castigliano (29)
 Romeo Menti (38)
 Ezio Loik (33)
 Guglielmo Gabetto (36)
 Valentino Mazzola (37)
 Sauro Tomà (24)
 Edző: Mario Sperone
Tarrtalékok
 Virgilio Maroso (17), Franco Ossola (17), Pietro Ferraris (16), Josef Fabian (15).

A góllövőlista élmezőnye

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1947-48
 Serie C 1947-48

Források 

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1